Оредежский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1959 годы.

Административный центр — посёлок Оредеж.

Площадь территории — 1764 км² (по данным 1928 года). Население — 13 872 чел. (1949 год; 25 198 чел. в 1926 году, 30 167 чел. в 1939 году, 7867 чел. в 1945 году).

Образование района 
Оредежский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные едиинцы упразднённых одновременно Ленинградской и Новгородской губерний:

а) из Лужского уезда Ленинградской губернии:
 Бутковская волость полностью (9 сельсовета);

б) из Троцкого уезда Ленинградской губернии:
 из Глебовской волости — 5 сельсоветов;

в) из Новгородского уезда Новгородской губернии:
 из Тёсовской волости — 9 сельсоветов.

Первоначально Оредежский район был включён в состав Лужского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 

На момент образования района в его состав входили 23 сельсовета. После укрупнения, проведённого в 1928 году, их количество уменьшилось до 19:
 Бельский
 Березицкий
 Березненский
 Бутковский
 Волкинский
 Волосковский
 Горынский
 Каменно-Полянский
 Кременский
 Никулькинский
 Новинский
 Пантелеевский
 Печковский
 Пристанский
 Сокольницкий
 Тарасинский
 Теребушский
 Торковичский
 Череменский

Постановлением Президиума ВЦИК от 16 мая 1927 года населённый пункт Торковичи отнесён к категории рабочих посёлков.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 26 апреля 1931 года Торковичский сельсовет упразднён с 1 мая 1931 года в связи с образованием рабочего посёлка.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1939 года в состав Оредежского района был включён Слудицкий сельсовет, переданный из Красногвардейского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года Волкинский и Малоберезенский сельсоветы объединены в один сельсовет, с присвоением ему наименования — Заручьевский сельсовет; Теребушский и Бельский сельсовет объединены в один сельсовет, с присвоением ему наименования — Холомицкий сельсовет. Одновременно упразднён Никулкинский сельсовет, его территория включена в состав Череменского сельсовета.

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 1959 года. Территория района была включена в состав Лужского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области